Amaya (Espanha) — aldeia da província de Burgos, herdeira da antiga cidade homónima, que foi a capital do Ducado da Cantábria
Laguna Amaya — lago da Guatemala
Amaya (software) — navegador web desenvolvido pela W3C

Ver também 
Ammaia — ruínas duma antiga cidade romana no concelho de Marvão, Portugal

Desambiguações de topônimos